Ґурка-Верушовська () — село в Польщі, у гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Каліського воєводства.

Примітки 

Села Верушовського повіту